Имброс или Гьокчеада ( или İmroz, Имроз, , старогръцко произношение Имброс, новогръцко – Имврос) е остров в северната част на Егейско море във вилаета Чанаккале, Турция. Островът е разположен срещу Галиполския полуостров на север от входа на Дарданелите. Имброс и съседният по-малък остров Тенедос са единствените големи егейски острови, които остават в рамките на Турция след разпада на Османската империя.

Островът е 31 километра дълъг и 13 километра широк и има население от около 8000 души, които се препитават основно от туризъм и риболов. Населението е предимно турско, но на острова живеят все още и около 250 гърци.

Историческа география 
Омир говори в „Илиада“ за Имброс, като го описва като стръмен и недостъпен остров, владян от Еетион Имбросиец.

Население 
Промяна на населението през годините

Източници

Външни препратки 
  Портал за Имброс